Села:
 Бакаївка — Черкаська область, Золотоніський район
 Бакаївка — Чернігівська область, Ічнянський район